Le point de Mc Burney (M) est un point situé à mi distance sur la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure droite à l'ombilic. L'incision de Mc Burney, elle, se fait au tiers externe d'une ligne oblique en bas et en dehors, tendue entre l’épine iliaque antéro-supérieure droite et l’ombilic. 

Il a plusieurs implications cliniques:
 une douleur provoquée (à la palpation) au point de Mc Burney est un signe en faveur d'une appendicite (sans être pathognomonique, c'est-à-dire suffisant pour affirmer la pathologie) ;
 il ne faut pas faire de ponction du liquide d'ascite à cet endroit, au risque de perforer le cæcum (partie initiale du côlon) qui est très superficiel.

Le point de Mc Burney tire son nom du chirurgien Charles Mc Burney.

Dans la série The Knick, le point Mc Burney est appelé le point Thackery, du nom du chirurgien fictif de la série qui aurait trouvé ce point.

Anatomie de l'abdomen